DIN 439 er en DIN-standard for en kontramøtrik.

DIN 439 bliver erstattet af ISO 4035

Kilde  
http://bolte.dk/kontramoetrikker-din-439/ 
DIN-standarder